

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Марк Юний Силан Торкват и Луций Норбан Бальб (оба — плебеи); консул-суффект:  (плебей); преторы: Гай Кальпетан Стаций Руф и Марк Клавдий Марцелл Эзернин (по делам иноземцев).
 Новые законы о нравственности.
 Основание Иродом Антипой города Тверия.
 Более 4000 евреев выселены из Италии за распространение иудейской религии.
 Междоусобицы среди племён тевтонов.

Китай 
 Расширение восстания «краснобровых». Засуха и голод.

Азия 
 Правителем Дрангианы Гондофаром было основано Индо-парфянское царство.

Родились 
Тиберий Гемелл — внук Тиберия, предполагаемый его наследник.

Скончались 
 10 октября — Нерон Клавдий Друз Германик, римский военачальник. Скончался в Антиохии.
 Вонон I — царь Парфии из династии Аршакидов.
 Фенестелла — древнеримский историк.
 Окция — предположительно, старшая весталка, которая «в течение пятидесяти семи лет с величайшим благочестием руководила священнодействиями весталок».

См. также

Примечания